Голубин:

Персоналии 
 Голубин, Вячеслав Владимирович (1923—1953) — солист балета.
 Голубин, Глеб Геннадьевич (род. 1996) — российский хип-хоп и клауд-рэп исполнитель.
 Голубин, Иван Филиппович (1919—1942) — лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Голубин, Сергей Иванович (1870—1956) — русский советский художник.

Голубина

 Голубина, Лариса Дмитриевна (род. 1981) — российская актриса театра и кино.

Топоним

Россия 
 Голубин — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.

Украина 
 Голубин — село в Романовском районе Житомирской области.